Василий Иванович Куликов () — полковник Советской армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Василий Куликов родился 10 января 1923 года в деревне Москвино Сахтышской волости Тейковского уезда Иваново-Вознесенской губернии (ныне деревня относится к Тейковскому району Ивановской области).

В 1934 году переехал в Иваново, где окончил семь классов школы, учился в аэроклубе. В мае 1940 года Куликов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. В сентябре 1941 года он окончил Балашовскую военную авиационную школу пилотов, в 1944 году — Краснодарское объединённое военное авиационное училище. С июня 1944 года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К апрелю 1945 года старший лейтенант Василий Куликов был заместителем командира эскадрильи 103-го штурмового авиаполка 230-й штурмовой авиадивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта. К тому времени он совершил 127 боевых вылетов на штурмовку и бомбардировку скоплений боевой техники и живой силы противника, нанеся ему большие потери.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за «образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» старший лейтенант Василий Куликов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7951.

После окончания войны Куликов продолжил службу в Советской армии. В 1946 году он окончил Полтавскую высшую офицерскую школу штурманов ВВС. В 1957—1960 годах возглавлял Томский аэроклуб. В 1960 году в звании полковника Куликов был уволен в запас. Проживал в Киеве, работал на комбинате химволокна.

Умер 5 ноября 1991 года, похоронен на Лесном кладбище Киева.

Был также награждён двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I-й степени, орденом Отечественной войны II-й степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени, рядом медалей.

Примечания

Литература 
 
 Белоконь К. Ф. В пылающем небе. — X.: Прапор, 1983.
 Подвиг. 3-е издание, испр. и доп. Ярославль, 1980.

Ссылки 
 

Выпускники Балашовского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Участники освобождения Могилёва
Члены КПСС
Похороненные на Лесном кладбище (Киев)